Альошин Андрій Васильович — Герой Радянського Союзу
 Альошин Андрій Володимирович — український військовик